Thorn – település Hollandiában, Limburg tartományban
 Thorn, Toruń német neve
 Thorn (Þ, þ), az óangol, az óészaki és az izlandi ábécé egyik betűje
 Thorn (együttes)